Heeresbahn steht für

 k.u.k. Verkehrstruppenbrigade
 Heeresfeldbahn